Духновский — фамилия.

Известные носители:
 Духновский, Игорь Александрович (род. 1972) — украинский футболист
 Духновский, Николай Иванович (1908—1999) — советский театральный художник